Финал Кубка Футбольной лиги 2017 () — футбольный матч, который состоялся 26 февраля 2017 года на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Матч стал завершением 57-го розыгрыша Кубка Футбольной лиги, кубкового турнира, в котором приняли участие 92 клуба из Премьер-лиги и Футбольной лиги. Первым финалистом стал «Саутгемптон», вторым участником финала стал «Манчестер Юнайтед». Победу со счётом 3:2 одержал «Манчестер Юнайтед».

Путь к финалу

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

2017
Кубок лиги
Кубок Футбольной лиги 2017
Кубок Футбольной лиги 2017